Mak&Malvy — українська косметична компанія, виробник натуральної доглядової косметики. Заснована 2019 року в Києві, Україна.

Історія 
Бренд Mak&Malvy заснований у лютому 2019 року сестрами Яною Лисенко та Іриною Бовтік у Києві. Ідея створення засобів догляду виникла з особистої необхідності, адже на ринку засновниці не знаходили тих продуктів, які мали високу якість та натуральний склад. Так виникла ідея створення власного виробництва. Ірина та Яна розробляли засоби краси для себе, своєї сім’ї та друзів. Постійне навчання та розвиток допомогли у пошуку натуральних інгредієнтів для досягнення ідеального ефекту.

У 2019 році компанія випустила лінійку по догляду за тілом.

У 2021 році компанія вперше випускає лінійку щоденного догляду за шкірою обличчя.

У 2022 році компанія Mak&Malvy отримує сертифікати якості на всю продукцію.

Продукція 
Компанія Mak&Malvy займається виготовленням доглядової косметики для тіла, обличчя та волосся. До асортименту Mak&Malvy входять креми для тіла, креми для рук (виробляються з 2020 року), сонцезахисні креми, скраби для тіла, креми для п'ят, олія для зміцнення нігтів та пом'якшення кутикули, засоби очищення від макіяжу, сироватки для обличчя, баттери для тіла, тверді шампуні для волосся, пінки для вмивання.

Продукція Mak&Malvy містить інгредієнти, сертифіковані Ecocert і Cosmos, які підтверджують відповідність європейським стандартам. Уся продукція сертифікована, перевірена на безпечність складових інгредієнтів, відповідає усім технічним нормам та відповідає стандарту ISO 22716.

Примітки

Посилання 
 Сезонний догляд: що потрібно вашій шкірі восени? https://womanmagazine-npp.com/ - за 16.09.2022
 Натуральна косметика власноруч: чи можна виготовляти крем вдома? https://uainfo.org/ - за 18.10.2016
 Да здравствует мыло душистое: простые правила умывания. aroundwomen.info - за 08.07.2016

Виробники косметики